Lukavec kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Lukavec (ort i Kroatien), Zagrebs län,

Tjeckien 

 Lukavec (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Lukavec (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar